Il gigantspinosauro (Gigantspinosaurus sichuanensis) era un dinosauro erbivoro appartenente agli stegosauri, o dinosauri a piastre. Visse all'inizio del Giurassico superiore (circa 160 milioni di anni fa) e i suoi resti sono stati ritrovati in Cina. Era caratterizzato dall'enorme sviluppo di due spine sulle scapole.

Descrizione 

I fossili di questo animale comprendono uno scheletro parziale mancante di cranio, piedi e coda. La caratteristica fondamentale di questo dinosauro era la presenza di due gigantesche spine appiattite sulle scapole, lunghe circa il doppio delle scapole stesse. È probabile che anche altri stegosauri possedessero spine scapolari (Kentrosaurus, Huayangosaurus), ma le strutture di Gigantspinosaurus erano molto più grandi. Altra caratteristica insolita era costituita dalle piccole dimensioni delle placche dorsali tipiche di tutti gli stegosauri. Una ricostruzione dell'animale effettuata da Tracy Ford (2006) mostra le spine scapolari rivolte verso l'alto, e non verso all'infuori e all'indietro come precedentemente ritenuto. La lunghezza dell'animale in vita doveva aggirarsi sui quattro metri.

Classificazione 
I fossili di gigantispinosauro sono stati ritrovati nella formazione Shaximiao superiore nel Sichuan, e sono stati descritti per la prima volta nel 1992. Tuttavia, per lungo tempo Gigantspinosaurus è stato considerato un nomen nudum, almeno fino al 2006, quando tre diverse pubblicazioni lo ritennero un genere valido. Attualmente Gigantspinosaurus è considerato il più primitivo rappresentante degli stegosauri. Un altro stegosauro proveniente dal Giurassico cinese e mai descritto ufficialmente, "Yingshanosaurus", è stato spesso confuso con questo dinosauro.

Bibliografia 
Ouyang, H. (1992). "Discovery of Gigantspinosaurus sichanensis and its scapular spine orientation" (in Chinese). Abstracts and Summaries for Youth Academic Symposium on New Discoveries and Ideas in Stratigraphic Paleontology null: 47–49.  
Maidment, Susannah C.R. (2006). "Systematics and phylogeny of the Stegosauria (Dinosauria, Ornithischia)". Journal of Vertebrate Paleontology 26 (Supplement to Number 3): 94°
Maidment, Susannah C.R.; and Wei, Guangbaio. (2006). "A review of the Late Jurassic stegosaurs (Dinosauria, Stegosauria) from the People's Republic of China". Geological Magazine 143: 621–634. doi:10.1017/S0016756806002500
Ford, Tracy L. (2006). "Stegosaurs: Plates, splates, and spikes, part 1". Prehistoric Times 76: 20–21.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ornitischi
Taxa privi di autore di classificazione